Пардо () — прізвище іспанського походження.

Відомі носії 
 Мануель Пардо-і-Лавальє (; 1834—1878) — перуанський політик, перший цивільний президент країни.
 Павел Пардо — мексиканський футболіст
 Рафаель Навас Пардо — член військової хунти Колумбії
 Себастьян Пардо — чилійський футболіст
 Урко Пардо — бельгійсько-іспанський футболіст
 Феліпе Пардо — колумбійський футболіст